Münzenberg (Alemanha)
Castelo de Münzenberg
Gottfried Münzenberg
Reinhold Münzenberg
Amália Isabel de Hanau-Münzenberg
Desambiguação